Wilhelm Maßmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Maßmann (Richter) (1837–1916), deutscher Jurist und Richter
 Wilhelm Maßmann (Schachsammler) (1895–1974), deutscher Schachsammler und -komponist